Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2022 probíhala mezi 10. až 14. lednem 2022 v Melbourne Parku  před rozehráním hlavní soutěže. Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolové soutěže do navazující dvouhry postoupilo šestnáct kvalifikantek.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

ženská kvalifikace